Copa Claro 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Copa Claro rozgrywany w dniach 14–20 lutego 2011 roku w Buenos Aires na kortach ziemnych o puli nagród 478 900 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Argentynie